est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur du Consadole Sapporo
Joueur du Yokohama FC
Naissance dans la préfecture de Shizuoka
Naissance en février 1964